Mount Oliver kan syfta på följande:

 Mount Oliver, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Oliver, Antarktis, ett berg i Antarktis